Jeune femme au virginal peut faire référence à  plusieurs tableaux représentant une jeune femme près d'un virginal :
 Gabriel Metsu, Femme au virginal (1662)

 Trois œuvres de Johannes Vermeer :
 Une dame debout au virginal
 Jeune femme jouant du virginal
 Dame jouant du virginal